Полющенков — фамилия:

 Полющенков, Григорий Григорьевич — Герой Социалистического Труда.

 Полющенкова, Лидия Фёдоровна — заслуженный учитель Татарстана и РСФСР.